2 miejscowości w Polsce:
 Głowy – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Gąsawa 
 Głowy – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. tureckim, w gminie Brudzew

Szczyt: 
 Głowy (Góry Kamienne) – szczyt w Górach Kamiennych (Góry Suche) (743 m)